Casarabonela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casarabonela (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Casarabonela (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar